Il toponimo Lukoshi può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Lukoshi, comune del distretto di Chongwe
Lukoshi, comune del distretto di Kalulushi